L'expression Empire Awards 2008 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2008
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2009 et honora des films sortis en 2008 aux États-Unis